

Cinema
Amici per la pelle (Just pals) – film di John Ford del 1920
Amici per la pelle (Feed the Kitty) – cortometraggio di Chuck Jones del 1952
Amici per la pelle – film di Franco Rossi del 1955
Amici per la pelle (Buddies Thicker Than Water) – cortometraggio di Gene Deitch del 1962
Amici per la pelle — film di Pierluigi Di Lallo del 2022

Televisione
Amici per la pelle (Shirts/Skins) – film per la televisione di William A. Graham del 1973
Amici per la pelle (Freunde fürs Leben) – serie televisiva tedesca del 1992
In Case of Emergency - Amici per la pelle – serie televisiva statunitense del 2007
Amici per la pelle (Pen Pals) – episodio della seconda stagione di Star Trek: The Next Generation

Musica
Amici per la pelle – brano partecipante al 50º Zecchino d'Oro